Die BMW Open 2005 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. April bis 1. Mai 2005 in München stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Estoril das Estoril Open gespielt, welches wie die  die BMW Open zur Kategorie der International Series zählten.

Der Russe Nikolai Dawydenko gewann die letzte Austragung, dieses Jahr schied er als Setzlistenzweiter in der zweiten Runde aus. Mit David Nalbandian gewann der Erste der Setzliste, der erst kurzfristig mit einer Wildcard am Turnier teilnahm. Er gab im Verlauf des Turniers nur einen Satz ab und fuhr seinen dritten Karrieretitel ein.
Im Doppel gewannen James Blake und Mark Merklein die letzte Austragung. Dieses Jahr nahmen sie nicht am Turnier teil. Nachdem alle Gesetzten im Viertelfinale ausgeschieden waren, siegten Mario Ančić  und Julian Knowle im Finale gegen Florian Mayer und Alexander Waske, die beide jeweils das erste Mal – Mayer sogar das einzige Mal – im Finale standen. Für Ančić und Knowle blieb es der einzige gemeinsame Titel. Knowle hatte ein Jahr zuvor bereits im Finale gestanden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 302.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 323.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in München